Нижче наведено список 470 муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта.

 Сент
 Іль-д'Екс

Приморська Шаранта

Приморська Шаранта